Уильям Шенкс (25 января 1812 — июнь 1882) британский математик-любитель.

Шенкс известен своим подсчетом числа π до 707 мест, выполненным в 1873 году, что, впрочем, было правильным только до первых 527 мест. Эта ошибка была исправлена в 1944 году Д. Ф. Фергюсоном (с использованием механического настольного калькулятора).

Шенкс зарабатывал на жизнь, владея школой-интернатом в Хоутон-ле-Спринг, что оставляло ему достаточно времени, чтобы тратить свое время на хобби — вычисление математических констант. Его рутина была следующей: он вычислял новые цифры все утро; а потом он проводил весь день, проверяя свою утреннюю работу. Для вычисления π Шенкс использовал формулу Макина :

 

Вычисления Шенкса содержали самое большое количество знаков в числе π до появления цифрового электронного компьютера около столетия спустя.

Шенкс также вычислил e и постоянную Эйлера-Маскерони γ для многих десятичных знаков. Он опубликовал таблицу простых чисел до 60 000 и нашел натуральные логарифмы от 2, 3, 5 и 10 до 137 мест.

Шенкс умер в Хоутон-ле-Спринг, графство Дарем, Англия, в июне 1882 года, в возрасте 70 лет, и был похоронен на местном кладбище на склоне холма 17 июня 1882 года.

См. также 
 
 История π

Примечания

Ссылки 
 Биография Шэнкса в университете Сент-Эндрюс 
 Статья о Шенкс в Хоутон ле Спринг 

Пи (число)
Умершие в 1882 году
Родившиеся в 1812 году
Математики-любители